Vercors – scrittore e illustratore francese e resistente
 Prealpi del Vercors – sottosezione alpina delle Prealpi del Delfinato in Francia
 Maquis du Vercors – importante base della Resistenza francese rifugiata sul massiccio